La nazionale di calcio femminile della Slovenia è la rappresentativa calcistica femminile internazionale della Slovenia, gestita dalla Federazione calcistica della Slovenia (Nogometna zveza Slovenije - NZS).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 24 marzo 2017, la nazionale femminile occupa il 57º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, mantenendo la posizione rispetto alla classifica redatta nel giugno 2016.

Come membro dell'Union of European Football Associations (UEFA), partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, Campionato europeo UEFA, ai Giochi olimpici estivi e ai tornei a invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Partecipazioni alla Coppa del Mondo 
 1991: non qualificata
 1995: non qualificata
 1999: non qualificata
 2003: non qualificata
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato europeo 
 1987: non qualificata
 1989: non qualificata
 1991: non qualificata
 1993: non qualificata
 1995: non qualificata
 1997: non qualificata
 2001: non qualificata
 2005: non qualificata
 2009: non qualificata
 2013: non qualificata
 2017: non qualificata
 2022: non qualificata

Calciatrici

Organico

Rosa 
Rosa delle ultime convocate dal ct Jarc Borut nella squadra che ha disputa il gruppo I di qualificazione della zona UEFA al Mondiale di Australia e Nuova Zelanda 2023. Le statistiche di presenze e reti siglate riportate sono aggiornate all'incontro con la  del 30 novembre 2021, le squadre di appartenenza a quella data potrebbero non essere corrette.

|-----
! colspan="8" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="8" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="8" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Note

Voci correlate 
 Campionato sloveno di calcio femminile
 Federazione calcistica della Slovenia
 Nazionale di calcio della Slovenia

Collegamenti esterni